Patasaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Patasaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola),  (6 ha)
 Patasaari (ö i Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 60,95, long 24,10),  (0 ha)
 Patasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (1 ha)
 Patasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,59, long 28,61),  (3 ha)
 Patasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,70, long 28,60),  (8 ha)
 Patasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Patasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (2 ha)
 Patasaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari,  (0 ha)
 Patasaari (ö i Egentliga Finland), Åboland,  (1 ha)
 Patasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,20, long 28,35),  (2 ha)
 Patasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (0 ha)
 Patasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (0 ha)
 Patasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax),  (0 ha)
 Patasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,26, long 29,31),  (29 ha)
 Patasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (1 ha)
 Patasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,36, long 23,51),  (0 ha)
 Patasaari (ö i Mellersta Finland), Keuruu,  (0 ha)
 Naurissaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland),  (1 ha)
 Patasaari (ö i Södra Karelen, Imatra),  (0 ha)
 Patasaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,37, long 28,25),  (86 ha)
 Patasaari (ö i Egentliga Tavastland, Forssa), 
 Patasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,61, long 23,67),  (1 ha)
 Patasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,82, long 28,21),  (1 ha)
 Patasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Patasaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar